Arrocillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Echinochloa colona;
 el nombre común de la planta Sedum acre.